Der große Knall steht für:

 Laurel und Hardy: Der große Knall (Originaltitel The Big Noise), US-amerikanischer Film von Malcolm St. Clair 
 Der große Knall (1987) (Originaltitel Le Big-Bang), belgischer Zeichentrickfilm von Picha